Микстура:
 Микстура — лекарственная форма.
 Микстура — филателистическая смесь.